Municipio de Sugar Loaf puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sugar Loaf (condado de Boone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Sugar Loaf (condado de Cleburne, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Sugar Loaf (condado de Alexander, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Alexander.
 Municipio de Sugar Loaf (condado de St. Clair, Illinois), un municipio ubicado en el condado de St. Clair